Camille Huysmans (1871-1968) – politico e giornalista belga
 Constant Huysmans (1928-2016) – calciatore belga
 Cornelis Huysmans (1648-1727) – pittore tedesco
 Jacob Huysmans (1633-1696) – pittore fiammingo
 Jan Baptist Huysmans (1654-1716) – pittore olandese
 Jan-Baptist Huysmans (1826-1906) – pittore belga
 Jean Huysmans (1913-1974) – architetto olandese
 Joris-Karl Huysmans (1848-1907) – scrittore francese 
 Jozef Huysmans (1941-2012) – ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo belga
 Renaat Huysmans (1962) – politico olandese